Jižňák je slangové označení pro více sídelních celků:

 sídliště Jižní Město v městské části Praha 11 v hlavním městě Praze
 Jižní Předměstí – část krajského města Plzně